Валентина Вікторівна Кісіль — українська важкоатлетка, Майстер спорту України міжнародного класу, призерка чемпіонату Європи.

Результати

Посилання 
 IWF Bio 

Українські важкоатлетки